Parlamentsvalget i Spanien 2015 blev afholdt søndag den 20. december 2015. Valget var det 11. Cortes for Kongeriget Spanien. Ved valget skulle vælges 350 pladser til deputeretkammeret og 208 af 266 pladser til senatet.

Den regerende konservative Partido Popular-regering ledet af premierminister Mariano Rajoy forsøgte at opnå genvalg til sin anden embedsperiode. På trods af en kraftig nedgang lykkedes det for Rajoy og hans parti at genvinde flest pladser. Valget var dog det dårligste for partiet siden 1989.

Om valget 
Valget blev afholdt i henhold til forfatningen og valgloven af 1985.

En opinionsartikel i Público 8. december 2014 mente, at den sandsynlige dato for valget ville være den 25. oktober eller på en søndag i november (8., 15., 22. eller 29., 1. blev ikke anseet som en mulighed, da det er Allehelgensdag).

Resultater

Parlamentet

Samlet

Senatet

Referencer 

Politiske valg i Spanien
Spanien 2015